Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1999 (група С) — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 5 квітня по 11 квітня 1999 року в нідерландських містах Ейндговен та Тілбург.

Попередній раунд 
Група А

Група В

Фінальний раунд 
1 — 4 місця

5 — 7 місця

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів 

1999 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою